Szwajcaria:
 Abtwil – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri
 Abtwil – gmina w kantonie St. Gallen